Subulispora är ett släkte av svampar. Subulispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Subulispora